Cedar Heights ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Cedar Heights (Connecticut)
 Cedar Heights (Delaware)
 Cedar Heights (Maryland)
 Cedar Heights (New Jersey)
 Cedar Heights (Pennsylvania)

in Kanada:
 Cedar Heights (Alberta)